Barnabás Rácz – calciatore ungherese
 Ofélia Rácz, nota come Ophélie David – ex sciatrice alpina ed ex sciatrice freestyle ungherese naturalizzata francese
 János Rácz – ex cestista ungherese
 Lajos Rácz – ex lottatore ungherese